Jean Meyer (acteur)
 Jean Meyer (historicus)